Bovier ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Bovier (* 1957), deutscher Mathematiker und Physiker
 Lionel Bovier (* 1970), Schweizer Museumsdirektor und Kurator